Pocé est l'ancien nom de deux communes françaises devenues :
 Pocé-les-Bois, commune d'Ille-et-Vilaine
 Pocé-sur-Cisse, commune d'Indre-et-Loire